Bazynski ist der Familienname folgender Personen:

 Michael Bazynski (* 1958), deutscher Judoka
 Nadja Bazynski (* 1993), deutsche Judoka